Benetto – cognome italiano
 Benetto – variante del prenome italiano Benedetto